Bagassi (departement), een van de 10 departementen van de Burkinese provincie Balé
 Bagassi (stad), de hoofdstad van het Burkinese departement Bagassi